Le titre Un raccourci dans le temps ( en anglais) peut se référer à :
 Un raccourci dans le temps (), une œuvre littéraire de Madeleine L'Engle publiée en 1963. Le roman a fait l'objet de deux adaptations filmées : 
 Les Aventuriers des mondes fantastiques (A Wrinkle in Time), téléfilm de 2003 réalisé par John Kent Harrison ;
 Un raccourci dans le temps (A Wrinkle in Time), film américain de 2018 réalisé par Ava DuVernay.